Лорюнс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80114.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Лотар Ладнер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга